Harry Young (né le  à Windsor, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il prend sa retraite de hockeyeur en 2014 pour s'engager dans les forces de police de Windsor.

Statistiques 

|2005-2006 || Storm de Guelph || LHO ||44 ||0 ||4 ||4 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Storm de Guelph || LHO ||7 ||0 ||2 ||2 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Spitfires de Windsor || LHO ||47 ||0 ||3 ||3 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2007-2008 || Spitfires de Windsor || LHO ||68 ||2 ||12 ||14 ||155 ||5 ||0 ||1 ||1 ||8
|- 
|2008-2009 || Spitfires de Windsor || LHO ||46 ||8 ||4 ||12 ||138 ||20 ||1 ||4 ||5 ||41
|-
|2009 ||Spitfires de Windsor ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|2009-2010 || Spitfires de Windsor || LHO ||65 ||9 ||1 ||20 ||153 ||19 ||0 ||1 ||1 ||24
|-
|2010 ||Spitfires de Windsor ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|2010-2011 || Devils d'Albany || LAH ||52 ||1 || 4|| 5|| 142||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Devils de Trenton || ECHL || 3||0 || 1|| 1|| 12||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 || Devils d'Albany || LAH || 11||0 || 0|| 0|| 21||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 32||3 || 7|| 10|| 55||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2012-2013 || Devils d'Albany || LAH || 4||0 || 0|| 0|| 7||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2012-2013 || Titans de Trenton || ECHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 5||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2012-2013 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 33||0 || 1|| 1|| 52||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Jackals d'Elmira || ECHL || 37 || 3 || 1 || 4 || 73 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Devils d'Albany || LAH || 10 || 0 || 0 || 0 || 15 || - || - || - || - || -

Trophées et distinstions

Ligue de hockey de l'Ontario 

 Il remporte la coupe J.-Ross-Robertson avec les Spitfires de Windsor en 2008-2009 et en 2009-2010.

Ligue canadienne de hockey 

 Il remporte la Coupe Memorial avec les Spitfires de Windsor en 2008-2009 et en 2009-2010.

Notes et références 

Naissance en novembre 1989
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils de Trenton
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Spitfires de Windsor
Champion de la Coupe Memorial
Défenseur de hockey sur glace